Бебрава — річка; права притока Нітри.
 Бебрава — річка; права притока Крупиниці.